Aleksander Zawisza (zm. 1919) – porucznik 3 Pułku Ułanów Śląskich, kawaler Virtuti Militari
 Aleksander Zawisza (1896–1977) – prawnik, polityk, premier rządu RP na obczyźnie